

Єпископи 
 Рафаель Сорноса Бой

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1950 || 599.000 || 600.000 || 99,8 || 211 || 141 || 70 || 2.838 || || 150 || 610 || 61
|-
| 1957 || 565.000 || 573.000 || 98,6 || 257 || 161 || 96 || 2.198 || || 116 || 908 || 70
|-
| 1970 || 729.000 || 731.700 || 99,6 || 511 || 172 || 339 || 1.426 || || 343 || 1.107 || 99
|-
| 1980 || 707.000 || 757.000 || 93,4 || 222 || 132 || 90 || 3.184 || || 144 || 810 || 103
|-
| 1990 || 668.264 || 688.264 || 97,1 || 249 || 132 || 117 || 2.683 || 7 || 178 || 765 || 109
|-
| 1999 || 684.000 || 708.000 || 96,6 || 241 || 141 || 100 || 2.838 || 11 || 150 || 688 || 109
|-
| 2000 || 686.000 || 712.000 || 96,3 || 240 || 140 || 100 || 2.858 || 11 || 150 || 688 || 109
|-
| 2001 || 684.000 || 710.000 || 96,3 || 236 || 136 || 100 || 2.898 || 11 || 150 || 688 || 109
|-
| 2002 || 685.000 || 723.493 || 94,7 || 230 || 130 || 100 || 2.978 || 11 || 150 || 688 || 109
|-
| 2003 || 692.000 || 724.975 || 95,5 || 236 || 136 || 100 || 2.932 || 11 || 150 || 688 || 109
|-
| 2004 || 702.000 || 732.850 || 95,8 || 238 || 138 || 100 || 2.949 || 10 || 154 || 688 || 110
|-
| 2006 || 645.000 || 675.320 || 95,5 || 241 || 141 || 100 || 2.676 || 9 || 150 || 688 || 110
|-
| 2012 || 703.400 || 769.800 || 91,4 || 230 || 140 || 90 || 3.058 || 4 || 137 || 604 || 118
|-
| 2013 || 704.200 || 770.900 || 91,3 || 228 || 138 || 90 || 3.088 || 15 || 114 || 604 || 118
|-
| 2016 || 724.600 || 794.209 || 91,2 || 235 || 145 || 90 || 3.083 || 16 || 107 || 373 || 116
|}

Посилання